Line-up bezeichnet:
 synonym die Schlagreihenfolge im Baseball, siehe Batting Order (Baseball)
 das Programm teilnehmender Musiker bzw. Musikgruppen, siehe Festival#Line-up
 die Besetzung der Musiker eines Pop- oder Jazzkonzerts, siehe Besetzung (Musik)#Line-up